Émile-Jules-Marie-Gabriel Jouan, comte de Kervenoaël est un homme politique français né le  à Nantes (Loire-Atlantique) et décédé le  à La Verrie (Vendée).

Biographie

Origines familiales
Issu d'une famille de vieille noblesse bretonne, Emile de Kervenoaël est le fils de l'intendant général Henri de Kervenoaël et de Lydie Maillard de La Gournerie. Le mariage de ses parents établit la famille de Kervenoaël en Vendée, où elle subsiste encore aujourd'hui.

La famille Jouan ou Jouhan de La Villejouan et de Kervenoaël est originaire du pays de Léon, où elle est signalée dès 1208. Au , elle est établie en Plouzané (Finistère). Un Jouan participe ainsi à une montre de la noblesse en 1426, et la famille est maintenue noble le . Ses armes sont de gueules au lion d'or, armé et lampassé d'argent, accompagné de trois annelets d'argent, deux et un". Sa devise est Bon renom.

Carrière
Docteur en droit, Emile de Kervenoaël s'engage en politique dans le parti monarchiste et catholique. Très investi dans la vie sociale locale, il devient ainsi président de l'union des chefs de famille de Vendée, du comité de Luçon de l'œuvre des Bons Enfants, du Syndicat Agricole et de la Société de secours mutuels de La Verrie, mais aussi secrétaire général de la Société d'émulation de la Vendée, et président d'une société de préparation militaire. il déploie une grande activité sociale, culturelle et patriotique, créant notamment un hôpital auxiliaire au cours de la Grande Guerre.

Conseiller général et maire de La Verrie, il est député de la Vendée de 1924 à 1928 et siège à droite, sans s'inscrire à un groupe.

Descendance 
Châtelain de La Vergnaie, en La Gaubretière (Vendée), Emile de Kervénoaël demeure à partir de 1913 au château de Boisy-Sourdis, en La Verrie (Vendée). Il épouse à Bourges, Cher, le , Marie-Joséphine-Pauline-Magdeleine de Saint-Exupéry, fille de Marie-Paulin-Albert, comte de Saint-Exupéry, et de Marie-Joséphine-Camille de Bengy, dont:
 Hubert, né au Cardou le  et décédé le  à Osméry, maire d'Osméry.
 Hervé, né à Nantes le .
 Louis, né à Boisy-Sourdis le .
 Joseph, né à Nantes le .
 Alain, né à Nantes le .

Source 
 
 Henri de La Messelière, Les Filiations bretonnes, Saint-Brieuc, Prud'homme, 1914, tome III, .

Article connexe

 Familles subsistantes de la noblesse française

Lien externe 

Député de la Vendée (Troisième République)
Député de la treizième législature de la Troisième République 
Naissance à Nantes
Naissance en octobre 1862
Décès en août 1945
Décès dans la Vendée
Décès à 82 ans
Naissance dans la Loire-Inférieure
Maire de la Vendée
Conseiller général de la Vendée